Абра́м Ильи́ч Ви́нберг (1908—1989) — советский -криминалист, , профессор (1949), заслуженный деятель науки РСФСР (1967), Государственный советник юстиции 3-го класса (1960).

Биография 
Обучался на юридическом факультете Ленинградского университета. После окончания в 1930 году университета он 5 лет работал следователем и старшим следователем прокуратуры Саратова, прокурором Наркомюста РСФСР, следователем прокуратуры Москвы.

В 1935 году поступил в аспирантуру Института права Академии наук и стал специализироваться в области судебного почерковедения.

В 1938 году под руководством профессора С. М. Потапова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Криминалистическая экспертиза письма». Член КПСС с 1940 года.

В 1947 году — докторскую диссертацию на тему «Основы советской криминалистической экспертизы».

Карьера 

 В 1939 г. А. И. Винберг — помощник начальника Военно-юридической академии Советской Армии (ВЮА), а в следующем году — начальник научно-исследовательского отдела академии. В том же
 1940 г. он был зачислен старшим преподавателем кафедры судебного права ВЮА. В военные годы академия была эвакуирована в г. Ашхабад.
 В 1942 г. А. И. Винберг был откомандирован в военную прокуратуру Балтийского бассейна помощником военного прокурора.
 В 1943 г. его перевели помощником прокурора в Главную военную прокуратуру морского и речного флота, где он работал до конца войны.
 В 1945 г. он вернулся на преподавательскую работу в ВЮА.
 До 1954 г. работал старшим преподавателем кафедры криминалистики и судебной медицины, а затем еще год — заместителем начальника этой кафедры.
 С 1955 г. возглавил кафедру криминалистики в Высшей школе МВД СССР.
 В 1960 г. был назначен директором ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР. После реорганизации института (1963) во ВНИИ по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности — вновь на преподавательской работе.
 С 1968 г. занимался научно-исследовательской деятельностью сначала в Институте государства и права АН СССР, а затем (с 1972 г.) во ВНИИСЭ МЮ СССР, где возглавил сектор теории и общеметодических проблем криминалистики и судебной экспертизы.
 С 1980 г. — старший научный сотрудник этого же института.

Умер в 1989 году. Похоронен на Введенском кладбище (21 уч.).

Семья 
 Мать — Софья Абрамовна Винберг (1886—1963).
 Вторая жена — Нина Терентьевна Малаховская, соавтор книги «Судебная экспертология» (1980). 
 Дочери от первого брака Ирма, Наталья, сын Леонид, от второго приёмная дочь — Елена.
 Брат — Лазарь Ильич Винберг (1911—1965), инженер. Его дочь Татьяна, эколог, была замужем за паразитологом С. А. Беэром.

Основные работы 
 «Криминалистическая экспертиза письма» (1940),
 «Криминалистика» (1940, 5-е изд. 1953; в соавт.),
 Введение в криминалистику. Предмет, метод, система курса и история советской криминалистики, М., 1950;
 Основные принципы советской криминалистической экспертизы, М., 1949
 
 Криминалистическая экспертиза в европейских странах народной демократии, М., 1959
 Криминалистика и доказывание (М., 1973) (в соавт. с Р. С. Белкиным)
 «Криминалистика. Общетеоретические проблемы» (1973, в соавт.),
 Судебная экспертология: общетеоретические и методологические проблемы судебных экспертиз (1978, в соавт. с Н. Т. Малаховской);
 «Черное досье экспертов-фальсификаторов» (1990).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Статья на сайте Генеральной прокуратуры РФ
 Биографическая справка

Криминалисты СССР
Члены КПСС
Государственные советники юстиции 3-го класса
Почётные работники прокуратуры СССР
Похороненные на Введенском кладбище